Russell Thacher Trall, né en 1812 et mort en 1877, est un écrivain américain. Passionné de santé naturelle, il a publié plusieurs ouvrages folkloriques sur les façons de conserver la santé et de guérir les maladies.

Biographie 

Dans les années 1800, Russell Trall est un acteur majeur dans la promotion de l'hydrothérapie et de l'hygiénisme aux États-Unis. C'est aussi un fervent partisan du végétarisme. Il rejette les thérapeutes-droguistes, les médecins de l'époque. Ses efforts ont permis l'émergence de la future naturopathie. 

Il serait le premier écrivain à écrire un livre de recettes véganes.

Œuvres 
 1840 : The philosophy of the temperance reformation, or, The relations of alchohol [sic] and the human organism, chemically, physiologically, and psychologically
 1852 : A new theory of population : deduced from the general law of animal fertility : with an introduction
 1853 : Home-treatment for sexual abuses ..., Fowler and Wells
 1853 : The hydropathic encyclopedia : a system of hydropathy and hygiene in eight parts : designed as a guide to families and students, and a text-book for physicians, Fowlers and Wells
 1853 : The new hydropathic cook-book : with recipes for cooking on hygienic principles..., Fowlers and Wells
 1854 : Uterine diseases and displacements : a practical treatise on the various diseases, malpositions, and structural derangements of the uterus and its appendages
 1857 : The illustrated family gymnasium : containing the most improved methods of applying gymnastic, calisthenic, kinesipathic, and vocal exercises to the development of the bodily organs, the invigoration of their functions, the preservation of health, and the cure of diseases and deformities
 1862 : Diptheria : its nature, history, causes, prevention, and treatment on hygienic principles ...
 1864 : Hand-book of hygienic practice : intended as a practical guide for the sick room, arranged alphabetically, with an appendix illustrative of the hygeio-therapeutic movements
 1866 : Sexual physiology : a scientific and popular exposition of the fundamental problems in sociology
 1873 : Digestion and dyspepsia : a complete explanation of the physiology of the digestive processes, with the symptoms and treatment of dyspepsia and other disorders of the digestive organs
 1874 : The mother's hygienic hand-book; for the normal development and training of women and children, and the treatment of their diseases with hygienic agencies
 1875 : Popular physiology: a familiar exposition of the structures, functions, and relations of the human system. And their application to the preservation of health
 1891 : Sexual physiology and hygiene
 1970 : The Scientific Basis of Vegetarianism
 1972 : (avec Sylvester Graham) The Greatest Health Discovery
 2008 : The Human Voice: Its Anatomy, Physiology, Pathology, Therapeutics, and Training
 2014 : True Healing Art or Hygienic vs. Drug Medication
 2016 : The Health and Diseases of Woman
 2016 : An Essay on Tobacco-Using
 1872 : (avec John McLaurin) The model potato: an exposition of the proper cultivation of the potato; the causes of its diseases, or "rotting"
 How To Born a Genius (essai)

Notes et références

Liens externes 
 

Écrivain américain du XIXe siècle
Essayiste américain du XIXe siècle
Naissance en août 1812
Décès en septembre 1877
Décès à 65 ans